Le sigle DS9 peut faire référence à :
 Citroën DS Numéro 9, un concept-car de la marque Citroën présenté en 2012 en Chine ;
 DS 9, une berline de la marque DS Automobiles, produite en Chine à partir de 2020 ;
 Deep Space Nine, une série télévisée de science-fiction américaine de l'univers Star Trek.